Jméno a příjmení František Čapek má více nositelů:

 František Čapek (kanoista) (1914–2008) – československý reprezentant v rychlostní kanoistice
 František Čapek (politik) (1828–1905) – český právník a politik z Jičína, poslanec Říšské rady
 František Čapek (sportovní střelec) (1914–1988) – český sportovní střelec
 František Miroslav Čapek (1873–1946) – český vlastenec, organizátor, amatérský národopisec a historik

 podobné jméno
 František Čapka